Parkview ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Parkview (Indiana)
 Parkview (Nebraska)
 Parkview (Ohio)
 Parkview (Tennessee)
 Parkview (Virginia)
 Parkview (West Virginia)
 Parkview Hills (Virginia)
 Parkview Mesa (Arizona)
 Parkview North (Arizona)
 Parkview (St. Louis), Stadtteil von St. Louis, Missouri

in Australien:
 Parkview (New South Wales)

in Kanada:
 Parkview (Edmonton), Stadtteil

in Südafrika:
 Parkview (Gauteng), Vorort von Johannesburg